GMU steht als Abkürzung für:

 Generalinė miškų urėdija, Generalforstamt am Umweltministerium Litauens
 George Mason University, staatliche Universität in Vororten von Washington DC auf dem Gebiet des US-Bundesstaates Virginia mit Sitz in Fairfax

GMU